Vaudricourt puede referirse a: 

 Vaudricourt, comuna francesa situada en Paso de Calais; o
 Vaudricourt, comuna francesa situada en Somme.